Spoutnik (ou Sputnik, transcription anglophone) est la francisation du nom commun  signifiant « compagnon de route » ou « satellite ». Il désigne originellement une série de satellites lancés par l'URSS.

Sciences et techniques

Astronautique 
 Spoutnik, série de satellites soviétiques, dont Spoutnik 1, premier satellite artificiel.
 Spoutnik, lanceurs orbitaux soviétiques, utilisés pour lancer les satellites de même nom.

Astronomie et planétologie 
  est un astéroïde de la ceinture principale.
 La plaine de Spoutnik est une plaine d'environ  de large constituée de glaces d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone, située à la surface de Pluton.

Biologie 
 Spoutnik est le surnom donné au premier virophage découvert.

Médecine 
 Spoutnik V est un vaccin contre la Covid-19.

Culture et société

Entreprises et produits 
 Sputnik est une agence de presse appartenant au gouvernement russe, lancée en 2014 au sein de Rossiya Segodnya.
 Sputnik Engineering AG est une société suisse spécialisée dans le développement, la production, la distribution et la maintenance d’onduleurs photovoltaïques.
 La Lada Spoutnik commercialisée sous le nom de Lada Samara en France est une berline compacte à traction avant de la marque Lada, mise sur le marché en 1985.
  est un fusil de chasse soviétique à double canon, produit de 1960 à 1964 dans l'usine d'armement Izhmash à Ijevsk (Oural).

Jeux 
 Le Spoutnik est un type de contre au bridge.

Littérature et bande dessinée 
 Le Spoutnik (« compagnon de voyage ») est le nom du bréviaire orthodoxe russe.
 Sputnik est un personnage de fiction présent les comic books, publiés par Marvel Comics.

Musique 
 Sigue Sigue Sputnik est un groupe de new wave.
 Viens dans le Spoutnik est une chanson d'Émile Sullon et son orchestre (groupe liégeois d'après-guerre), reprise dans un sketch de Monsieur Manatane.

Cinéma 
 Sputnik - Espèce inconnue est un film de science-fiction russe sorti en 2020.

Télévision 
 Sputnik: Orbiting the world with George Galloway est une émission hebdomadaire britannique diffusée sur RT UK, chaîne de télévision russe, présentée par le producteur George Galloway et sa femme Gayatri.

Anthroponyme 
 Sputnik est le nom de scène de  (1943-), un chanteur norvégien originaire du comté de Telemark.